

Луків — село, Волинська область, Луцький район
 Луків — селище міського типу, Волинська область, Ковельський район

Луків — місто в східній Польщі. Адміністративний центр Луківського повіту Люблінського воєводства

Луків — село в Бардіївському окрузі Пряшівського краю

 Луків Микола Володимирович (1949, Куманівці Хмільницького району Вінницької області) — український поет, головний редактор журналу «Дніпро», член Спілки письменників України, громадський діяч. Заслужений діяч мистецтв України, академік Української екологічної академії наук.

Див. також 
 Лукув
 Луков
 Лукін